Novi Glog est un toponyme qui peut désigner :
Novi Glog, une localité de Croatie située dans la municipalité de Sveti Ivan Žabno, comitat de Koprivnica-Križevci ;
Novi Glog, un village de Serbie situé dans la municipalité de Trgovište, district de Pčinja.